Maununsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maununsaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Maununsaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar